Сонгай может означать:
 Сонгай (государство)
 Сонгай (народ)
 Сонгайские языки